Der Begriff Quicksilver (mittelenglisch: quyksilver, siehe auch Quecksilber) bezeichnet:
 Quicksilver (Album), ein Musikalbum der Band Quicksilver Messenger Service aus dem Jahr 1971
 QuickSilver (Bildbearbeitung), eine Bildverarbeitungssoftware
 Quicksilver (Boote), britischer Bootshersteller
 eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum; siehe Figuren aus dem Marvel-Universum: Quicksilver
 Quicksilver (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Thomas Michael Donnelly aus dem Jahr 1986
Quicksilver (Lied), Lied der Band Fink Floyd aus dem Soundtrack zum Film More – mehr – immer mehr
 Quicksilver (Software), eine Mac-OS-Software
 Quicksilver (Softwarehersteller), US-amerikanischer Spielehersteller
 einen Roman von Neal Stephenson, siehe Barock-Zyklus
 USS Quicksilver (SP-281), US-amerikanisches Patrouillenboot
 Eipper Quicksilver, Flugzeug

Personen:
 DJ Quicksilver (* 1964), deutscher DJ und Musiker
 Virgil Hill, Kampfname „Quicksilver“ (* 1964), US-amerikanischer Profiboxer

Siehe auch:
 Quicksilva
 Operation Quicksilver (Begriffsklärung)
 Quiksilver, US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Quicksilver Manufacturing, US-amerikanischer Hersteller von Ultraleicht- und Leichtflugzeugen
 Quicksilver Messenger Service, US-amerikanische Rockband